Xavier Medina puede hacer referencia a:
 Xavier Medina Campeny (n. Barcelona, 1943), escultor
 F. Xavier Medina (n. Barcelona, 1968), antropólogo